Laguiole (gemeente)
 Kanton Laguiole
 Laguiole (kaas)